Maria Nowak (ur. 1950) – polska posłanka na Sejm w latach 2001–2015 i 2019
 
 Maria Nowak (1920–2020) – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata